Кучкуны  — топоним:

Беларусь 
 Кучкуны  — деревня,  Раковский сельсовет, Воложинский район, Минская область
 Кучкуны  — деревня,  Заямновский сельсовет, Столбцовский район, Минская область
 Кучкуны  — деревня,  Слободской сельсовет, Столбцовский район, Минская область
 Кучкуны —  остановочный пункт железной дороги в Столбцовском районе Минской области